Енн Мінтер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Natalia Bykova.

Монік Джейвер виграла титул, перемігши у фіналі Лейлу Месхі з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Dianne Balestrat (півфінал)
  Лейла Месхі (фінал)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Робін Вайт (2-ге коло)
  Барбара Геркен (2-ге коло)
  Пархоменко Світлана Германівна (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Singapore Open Draw

Singapore singles
WTA Singapore Open
1988 у сингапурському спорті